Tomáš Kůrka (né le  à Most en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière dans le championnat junior de son pays en 1997 en jouant pour le club du HC Chemopetrol Litvínov puis après deux matchs en Coupe d'Europe avec l'équipe sénior en 1999, il rejoint l'Amérique du Nord et l'équipe junior des Whalers de Plymouth de la Ligue de hockey de l'Ontario. Au bout de sa première saison, il participe au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey et est choisi par les Hurricanes de la Caroline en seconde ronde ().

Il reste encore une saison dans la ligue junior puis rejoint l'équipe affiliée à la franchise de la LNH : les Lock Monsters de Lowell de la Ligue américaine de hockey. En 2002-2003, il joue une quinzaine de matchs dans la LNH mais passe le plus clair de son temps dans la LAH. De même au cours de la saison suivante, il ne joue que trois matchs avec les Hurricanes.

En 2004-05, il joue une trentaine de matchs dans son pays avec Litvínov puis finit la saison dans la LAH avec les Bruins de Providence. La saison suivante, il joue en Finlande avec l'équipe de la SM-liiga de KalPa Kuopio. Il porte également cette saison-là, le maillot de Fribourg-Gottéron de la Ligue nationale A suisse.

En 2006-07, il joue pour différents clubs de la SM-liiga et en , il signe avec le club de son pays, le HC České Budějovice.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque lors du championnat du monde moins de 18 ans de 1999. L'équipe finit à la cinquième place et Kůrka inscrit quatre buts.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga Jr. || 44 || 38 || 23 || 61 || || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga Jr. || 48 || 60 || 42 || 102 || 38 || || || || || 
|- 
|1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov || LEH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|1998-1999 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|- 
|1999-2000 || Whalers de Plymouth || LHO || 64 || 36 || 28 || 64 || 37 || 17 || 7 || 6 || 13 || 6
|-
|2000-2001 || Whalers de Plymouth || LHO || 47 || 15 || 29 || 44 || 20 || 16 || 8 || 13 || 21 || 13
|- 
|2001-2002 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 71 || 13 || 15 || 28 || 24 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2002-2003 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 14 || 3 || 2 || 5 || 2 || || || || || 
|- 
|2002-2003 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 61 || 17 || 12 || 29 || 10 || || || || || 
|-
|2003-2004 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|- 
|2003-2004 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 55 || 6 || 26 || 32 || 14 || || || || || 
|-
|2004-2005 || HC Chemopetrol Litvínov || Extraliga || 29 || 1 || 5 || 6 || 6 || || || || || 
|- 
|2004-2005 || Bruins de Providence || LAH || 40 || 8 || 3 || 11 || 4 || 17 || 4 || 4 || 8 || 13
|-
|2005-2006 || KalPa Kuopio || SM-Liiga || 56 || 23 || 11 || 34 || 20 || || || || || 
|- 
| 2005-2006 || Fribourg-Gottéron || LNA ||  ||  ||  ||  ||  || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|- 
| rowspan=2|2006-2007 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 20 || 2 || 6 || 8 || 6 || || || || || 
|-
| KalPa Kuopio || SM-Liiga || 18 || 3 || 4 || 7 || 8 || || || || || 
|- 
|2006-2007 || Södertälje SK || Allsvenskan || 10 || 2 || 3 || 5 || 0 || 10 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2007-2008 || HC Ceské Budejovice || Extraliga || 52 || 19 || 15 || 34 || 20 || 8 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2008-2009 || HC Ceské Budejovice || Extraliga || 50|| 17|| 13|| 30|| 20|| || || || || 
|-
|rowspan=2|2009-2010 || HC Ceské Budejovice || Extraliga || 12|| 7|| 5|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slavia Praha || Extraliga || 31|| 17|| 12|| 29|| 31|| 16|| 7|| 11|| 18|| 27
|-
|rowspan=2|2010-2011 || HC Sparta Prague || Extraliga || 38|| 4|| 8|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Eaton Pardubice || Extraliga || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| 9|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|rowspan=2|2011-2012 || HC Slavia Praha || Extraliga || 44|| 13|| 8|| 21|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Trinec|| Extraliga || 7|| 2|| 3|| 5|| 0|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 21|| 5|| 4|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Krefeld Pinguine || DEL || 9|| 2|| 2|| 4|| 0|| 9|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || SC Langnau Tigers || LNB|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Cardiff Devils || EIHL || 40|| 26|| 23|| 49|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL || 51|| 10||12 ||22 ||16 || 7||0 || 4||4 || 4
|-
|2015-2016 || Cardiff Devils || EIHL || 62|| 23|| 25|| 48|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2016-2017 || Rostocker EC || Oberliga || 27|| 15|| 23|| 38|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Rostocker EC || Oberliga || 44|| 19|| 28|| 47|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Rostocker EC || Oberliga || 47|| 18|| 38|| 56|| 43|| 6|| 2|| 5|| 7|| 4
|-
|2019-2020 || Rostocker EC || Oberliga || 40|| 15|| 28|| 43|| 24|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2

Internationales 

|-
| 1999 || align="left"|  - 18 ans || align="left"| Championnat du monde -18 ans  || 7|| 5|| 1|| 6|| 2|| +1|| align="left"| Cinquième

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Litvínov
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en décembre 1981
Naissance à Most
Naissance en Tchécoslovaquie